Dettner ist der Familienname von:
 Fritz Dettner (1905–1937), deutscher Politiker der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD).
 Konrad Dettner (* 1951), deutscher Zoologe und Ökologe.